Real Club Celta de Vigo – hiszpański klub piłkarski z siedzibą w Vigo. Został założony 23 sierpnia 1923 w wyniku fuzji klubów Real Vigo Sporting i Real Fortuna Football Club. Swoje mecze w roli gospodarza rozgrywa na Estadio Balaídos.

Piłkarze Celty grają w niebieskich koszulkach i skarpetach oraz białych szortach. Jej lokalnym rywalem jest inny klub z Galicji – Deportivo La Coruña.

Klub nigdy nie zdobył mistrzostwa kraju i krajowego pucharu. Za jeden z najlepszych sezonów w jego historii jest uznawany sezon 1970/1971, kiedy to Celta nie poniosła żadnej porażki w meczach domowych, zajęła szóste miejsce w lidze i tym samym po raz pierwszy zakwalifikowała się do Pucharu UEFA. Najwyższe miejsce w historii, czwarte, klub zajął w sezonie 2002/2003, kwalifikując się do Ligi Mistrzów w następnym sezonie, w której został wyeliminowany przez Arsenal F.C. w 1/16 finału. W sezonie 2016/2017 Celta pierwszy raz w historii dotarła do półfinału Ligi Europy UEFA, gdzie przegrała dwumecz z Manchesterem United.

Sukcesy 
 Finał Pucharu Króla (3x): 1948, 1994, 2001
 Puchar Intertoto (1x): 2000

Historia 
Celta Vigo założona została 23 sierpnia 1923 roku. Do dziś w pierwszej lidze rozegrał 46 sezonów, z czego sześć razy zakwalifikował się do Pucharu UEFA i raz do Ligi Mistrzów. W sezonie 2006/2007 klub zajął 18. miejsce w Primera División i spadł do drugiej ligi. W sezonie 2011/2012 Celta zajmując 2. miejsce w tabeli awansowała do pierwszej ligi hiszpańskiej.

Sezon po sezonie

Rekordy 
 Najwyższe ligowe zwycięstwo i najwyższe zwycięstwo u siebie
 10-1 z Gimnàsticiem Tarragona
 Najwyższe ligowe zwycięstwo na wyjeździe
 5-0 z Hércules Alicante
 Najwyższa ligowa porażka i najwyższa ligowa porażka na wyjeździe
 0-10 z Athletic Bilbao
 Najwyższa porażka u siebie
 0-5 z Deportivo La Coruña
 Najlepszy ligowy strzelec
 163 goli – Iago Aspas
 Najwięcej ligowych występów
 235 – Aleksandr Mostowoj
 Najwyższy transfer do klubu
 13,5 mln euro – Catanha z Málagi
 Najwyższy transfer z klubu
 18 mln euro – Nolito do Manchesteru City

Władze klubu 
 Prezydent: Carlos Mouriño Atanes
 Wiceprezydenci: Ricardo Barros Hermida, Pedro Posada Martínez
 Dyrektor Generalny: Antonio Chaves
 Dyrektor Sportowy: Felipe Miñambres
 Dyrektor Finansowy: María José Herbón
 Dyrektor szkółki: Carlos Hugo García-Bayón

Zawodnicy

Obecny skład 
 Stan na 12 września 2021

Piłkarze na wypożyczeniu 
Stan na 12 września 2021

Trenerzy Klubu

Europejskie puchary

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona klubu

Przypisy 

 
Hiszpańskie kluby piłkarskie
Vigo
Kluby piłkarskie założone w 1923